Half-Breed, décimo álbum de la cantante estadounidense Cher.
Half-Breed, sencillo de la cantante estadounidense Cher.
 Half-Breeds, facción del Partido Republicano de los años 1880s.